Chase Edmunds es un personaje de ficción interpretado por James Badge Dale de la serie de televisión 24. Es un agente de campo de la Unidad Antiterrorista de Los Ángeles y mano derecha y compañero de Jack Bauer.

Perfil

24: The Game 

Chase Edmunds es un personaje jugable en 24: The Game, el juego sobre la serie para la plataforma PlayStation 2. El juego toma lugar entre las temporadas 2 y 3, pero el lanzamiento del juego fue posterior a ambas, por lo que el argumento del mismo sirve para atar cabos sueltos entre estas dos temporadas.

Así, en 24: The Game vemos que Chase Edmunds es un agente antiterrorista de Washington infiltrado en un grupo terrorista. En el transcurso de la operación descubre datos importantes que le llevan a trasladarse a Los Ángeles sin avisar a sus superiores, contactando solo con su compañera en Washington Chloe O'Brian.

Ya en Los Ángeles, colabora con Jack Bauer, ya que las operaciones de ambos confluyen en la misma. Es en el transcurso de esta misión donde conoce a la hija de Jack, Kim Bauer, que se incorpora a la plantilla de la UAT como becaria en ese día.

Temporada 3 

En la tercera temporada de la serie vemos que tanto Chase como Chloe han sido trasladados a la UAT de Los Ángeles. Chase es ahora agente de campo de la UAT y mano derecha de Jack en todas las misiones de éste.

Conforme va avanzando la temporada vemos que Chase y Kim han comenzado una relación sentimental a espaldas de todos, incluido Jack. Ambos tratan de ocultarlo, pero al final Jack se acaba enterando. Jack no ve con buenos ojos esta relación, puesto que su mujer, Teri Bauer, murió a consecuencia del trabajo de Jack, y la relación entre Chase y Jack se vuelve cada vez más tensa. Por si esto fuera poco, Kim descubre en el transcurso del día que Chase tiene una hija de una relación anterior.

Mientras esto ocurre, ambos tienen que detener un nuevo ataque terrorista sobre Los Ángeles, en este caso 11 viales de un virus mortal. Consiguen detener 10. El último vial es colocado por Chase en su brazo, para evitar que el terrorista se lo lleve, pero este lo activa e intenta matarlo, pero sin éxito, ya que Jack le dispara y lo deja herido. Este apremia a Jack para que se vaya y no mueran los dos, pero entonces Jack encuentra un hacha y le corta la mano a Chase, introduciendo el vial en un sitio seguro. La temporada termina para Chase en el quirófano, donde le reimplantan la mano. Jack se muestra comprensivo con la relación de Kim y Chase, y este se plantea dejar la UAT para poder seguir con la relación.

Temporadas 4 y 5 

Aunque Chase no vuelve a aparecer en las dos siguientes temporadas, se sabe algo de su vida por menciones de otros personajes. Así, en el inicio de la temporada 4 Jack revela que Chase ha dejado la UAT y que su relación con Kim sigue adelante, cuidando entre los dos a la hija de Chase.

En la temporada 5 Kim vuelve a la UAT cuando se entera que su padre no estaba muerto, y ya allí le cuenta a Jack que ella entró en depresión al enterarse de su "muerte", y porque Chase la dejó.

Temporada 6 
Aunque tampoco haya aparecido (en los episodios emitidos), no se le haya mencionado y parezca que no se vaya a producir su regreso, muchos fanes han sugerido la posibilidad de que Chase Edmunds hubiese fallecido en la reciente 6ª temporada (ver episodio 4) EXPLOSIÓN {bomba nuclear}, ya que el y su hija residían en Valencia, donde explotó la bomba nuclear, otros creen que Valencia podría referirse a la ciudad Valencia ubicada en España. Aunque, en una entrevista el creador y director de 24 dijo que nadie muere en 24 hasta que se vea su cadáver. Hacendo creer a los fanes que este sigue vivo pero su ubicación es desconocida. 

Personajes de 24
Estadounidenses ficticios
Agentes del orden ficticios